Алекса́ндр Боголю́бов: Боголюбов, Александр Акимович (1934—2020) — советский режиссёр кино- и анимационных фильмов; отец актёра Оскара Кучеры.